Cartagena (bordspel), een bordspel
 Cartagena (Chili), een gemeente in de Chileense provincie San Antonio
 Cartagena (Colombia), een stad in het Colombiaanse departement Bolívar
 Cartagena (metrostation), in de Spaanse hoofdstad Madrid
 Cartagena (Spanje), een stad in de Spaanse provincie Murcia
 FC Cartagena, een Spaanse voetbalclub
 Real Cartagena, een Colombiaanse voetbalclub